Morgan Klimchuk (né le  à Regina, dans la province de la Saskatchewan, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Morgan Klimchuk débute en 2010 en LHOu avec les Pats de Regina. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 par les Flames de Calgary. Il rejoint en cours de saison 2014-2015 les Wheat Kings de Brandon.

Le , il est échangé aux Maple Leafs de Toronto en retour du défenseur Andrew Nielsen. Restant en Ligue américaine de hockey (LAH) auprès du club-école des Marlies, il est à nouveau échangé en  aux Sénateurs d'Ottawa contre l'attaquant Gabriel Gagné .

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2010-2011|| Pats de Regina || LHOu|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Pats de Regina || LHOu|| 67|| 18|| 18|| 36|| 27|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2012-2013|| Pats de Regina || LHOu|| 72|| 36|| 40|| 76|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Pats de Regina || LHOu|| 57|| 30|| 44|| 74|| 27|| 4|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
|2013-2014|| Heat d'Abbotsford || LAH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Pats de Regina|| LHOu|| 24|| 14|| 16|| 30|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Wheat Kings de Brandon|| LHOu|| 33|| 20|| 30|| 50|| 12|| 13|| 3|| 10|| 13|| 2
|-
| 2015-2016 || Heat de Stockton || LAH || 55 || 3 || 6 || 9 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Heat de Stockton || LAH || 66 || 19 || 24 || 43 || 36 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2017-2018 || Heat de Stockton ||LAH ||62 ||19 ||21 ||40 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Flames de Calgary ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Heat de Stockton ||LAH ||17 ||3 ||5 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Marlies de Toronto ||LAH ||13 ||2 ||0 ||2 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Senators de Belleville ||LAH ||8 || 4 || 1 || 5 || 4 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2019-2020 || Senators de Belleville  || LAH ||49 || 12 || 14 || 26 || 14 ||- ||- ||- ||- || -

Au niveau international 

|-
| 2013 || align=left| Canada U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 3 || 5 || 8 || 6 || align=left| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en mars 1995
Naissance à Regina
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Pats de Regina
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur du Heat de Stockton
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Senators de Belleville